Эзра Русинек (; 11 мая 1914, Лиепая — 27 апреля 1991, Иерусалим) —  один из руководителей движения "Бейтар" в Латвии в 1930-х годах,  в 1960-х годах - участник подпольного сионистского движения в Риге, отказник, активист движения евреев советской Латвии за свободу выезда в Израиль.

Биография

Деятельность в независимой Латвии 

Эзра Русинек был старшим из троих детей Иосифа Русинека (род. 1 апреля 1884 г., Пилица, Польша - ум. 22 сентября 1947 г., Рига, Латвия) и Рахель Райбман (род. 1880 г., Каунас, Литва - ум. 1973 г., Рига, Латвия). Воспитывался в традиционной еврейской семье с сильным сионистским сентиментом. Учился с первого по третий класс в немецкой школе, c четвертого класса по шестой  - в еврейской школе,где изучал иврит. Несколько лет посещал хедер, также был членом еврейского скаутского движения.

После окончания школы уехал учиться на часового мастера в город Безансон во Франции. После возвращения в Лиепаю в 1932 г. Русинек присоединился к отцовскому делу по производству и продаже часов. В то же время вступил в организацию "Бейтар", находясь под влиянием идей Владимира Жаботинского, выступающего за создание независимого еврейского государства в Палестине. 

В 1934-1935 гг. служил в Латвийской армии,  в 1938-1940 годах был секретарем местного отделения "Бейтара" в родном городе. После женитьбы в 1938 г. собирался выехать в Палестину, но в связи с начавшейся Второй мировой войной и вводом советских войск в Латвию, был вынужден остаться в Латвии.

Деятельность в СССР 

14 июня 1941 года, за неделю до немецкого вторжения, советскими властями была проведена массовая депортация «антисоветского элемента» с территории Латвии. Русинек был сослан вместе с большинством членов своей семьи в Красноярский край. В 1942 - 1943 гг. вызывался по поводу своего членства в "Бейтаре" в НКВД, но за недоказанностью был отпущен. Эзра Русинек обращался в местный военкомат, но в службе в Красной армии ему было отказано.

В 1947 году семья вернулась в Ригу, а через два года у Русинека родился второй сын. В начале 1950 года советские власти сообщили Русинеку, что его право жить в крупных городах было отменено, что означало реальную угрозу последующего ареста. Русинек был вынужден бежать со своей семьей из Риги сначала в г. Энгельс, затем в Ростов-на-Дону и Таганрог, где получилось прописаться.

В 1961 г. в Израиль репатриируется мать Русинека, а в 1963 году Эзра Русинек и его семья вернулись в Ригу. Чета Русинек практически сразу подала заявление на выезд в Израиль. Разрешение на выезд Русинек не получил, а его дочь была исключена с пятого курса Рижского медицинского института.

Вернувшись в Ригу в 1963 году, Русинек начал различными способами распространять сионистские идеи среди местных евреев. Он перевел  и подпольно распространял книгу "Исход" Леона Юриса, чье влияние на молодых читателей в Советском Союзе было огромным.

Эзра Русинек инициировал перевод многочисленных статей из западной прессы на еврейские темы, также публиковал дореволюционные статьи об истории еврейского народа и сионизме, устраивал просмотр слайдов, отснятых в Израиле. Русинек также был одним из активистов мемориализации места массового расстрела евреев в Румбульском лесу, одним из создателей в 1969 г. рижской сионистской организации.  

10-11 марта 1971 г. Эзра Русинек принял участие в голодной демонстрации советских евреев в Москве в Приемной Президиума Верховного Совета СССР, вступив в полемику с заведующим Приёмной Президиума Верховного Совета СССР Скляровым. До своего отъезда в Израиль Русинек координировал собирание подписей в международные и советские инстанции с требованием свободной Алии советских евреев в Израиль.

В Израиле 

В 1971 году Русинек и его семья получили разрешение на выезд и в начале апреля покинули Ригу на поезде, направляясь в Вену. Во время переезда у него случился сердечный приступ. В конце концов он поселился в Иерусалиме, но из-за перенесенного сердечного приступа стал инвалидом. Эзра Русинек скончался в своем доме в Иерусалиме в 1991 г.

Литература 

Ezra Rusinek, "Afterword: The Samizdat", in: Alla Rusinek, Like a Song, Like a Dream: A Soviet Girl's Quest for Freedom (New York 1973)

Ezra Rusinek, "The Saga of the Samizdat" in Readings in Modern Jewish History, from the American Revolution to the Present. Board of Jewish Education of Metropolitan Chicago, 1977

Gal Beckerman, When They Come For Us We'll Be Gone; The Epic Struggle to Save Soviet Jewry. Boston & New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2010

Benjamin Pinkus, National Rebirth and Re-establishment. Beersheva: Ben-Gurion University, 1993

Leonard Schroeter, The Last Exodus. Washington: University of Washington Press, 1979 - pp.65-66, 76

Архив 
Оригиналы рукописных материалов и цифровые копии фотографий из личного архива Эзры Русинека переданы в Центральный архив истории еврейского народа (CAHJP, Иерусалим)

Ссылки 
Эзра Русинек – сайт проекта «Еврейские герои»

Примечания 

Персоналии:Сионизм в СССР
Репрессированные в СССР
Иммигрировавшие в Израиль из СССР
Отказники